Geografie:
Fuji (district) - een district van Japan
Fuji (Saga) - een gemeente in de Japanse prefectuur Saga
Fuji (Shizuoka) - een stad in de Japanse prefectuur Shizuoka
Fuji (vulkaan) - de hoogste berg van Japan
Fuji (rivier) - een rivier in Japan

Overige:
Fuji (appel) - een appelsoort
Fujifilm - een Japanse fabrikant van filmmateriaal, camera's en gegevensdragers
Fuji Kikai - een historisch Japans motorfietsmerk
Fuji-Cola - een Peruaanse frisdrank
Fuji Speedway - een racecircuit in Japan
FMC (Tokio) (Fuji Motor Corporation) - een historische Japanse fabrikant van Gasuden-scooters
FHI (Fuji Heavy Industries) - Japans bedrijf bekend van vliegtuigen, scooters en Subaru-auto's
Fuji Television
Fuji Art Association, kunstgroep.
 Fuji (slagschip), een Japans slagschip
 Fuji (film), een korte animatiefilm uit 1974

Personen met de achternaam Fuji
Takako Fuji - een Japanse actrice